XV Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej zostały rozegrane w nigeryjskiej Abudży w dniach 8–15 września 2005. Turniej, po raz piąty w historii, wygrały Kenijki, które wyprzedziły reprezentantki Nigerii i Egiptu.

MVP tunieju wybrana została Tahani Toson z Egiptu.

Faza grupowa

Grupa A 
1. 
2. 
3. 
4.

Wyniki

Grupa B 
1. 
2. 
3. 
4.

Wyniki

Faza finałowa

o 7. miejsce

o 5. miejsce

Półfinały

o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

kobiety 2005
2005 w piłce siatkowej
2005 w Nigerii
Sport w Abudży
Piłka siatkowa w Nigerii